Miejscowości w USA:
 Beachwood – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Beachwood – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga